

API 
Application programming interface, een middel waarmee computerprogramma's duidelijk maken hoe ze kunnen samenwerken met de buitenwereld
American Petroleum Institute, een Amerikaanse organisatie voor de olie- en petrochemische industrie
Active pharmaceutical ingredient, de werkzame stof in een geneesmiddel, soms wel Active Product Ingredient genoemd (in de context van bestrijdingsmiddelen)
Algemene pensioeninstelling, de Nederlandse variant van grensoverschrijdende pensioenfondsen
MAC (motorfiets), eerder API geheten, Automobile Products of India, een bedrijf dat auto's en scooters in licentie produceerde
Analytical profile index, een test voor de identificatie van bacteriën
Advanced passenger information, gedetailleerde persoonsgegevens voor inchecken bij passagiersvluchten
API-unit, een maat voor de natuurlijke radioactiviteit van een gesteente of mineraal

Api 
Api (berg), een berg in het westen van de Nepalese Himalaya
Fontana delle Api, een fontein op het Piazza Barberini in Rome
Vulkaan of vuur (Indonesisch) – veel Indonesische plaatsnamen bevatten een verwijzing naar vulkanisme of vuur
Apitherapie, een alternatieve geneeswijze met producten van bijen

Zie ook 
Api Api, een plaats in de Indonesische provincie Riau
Api-Api, een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java